Centriranje (prema njem. zentrieren) može značiti:
 centriranje je smještanje nečega u sredinu, na primjer teksta na stranici.
 centriranje, u tehnici, je određivanje rotacijske osi (središnjice),  na primjer centriranje osovina ili vratila.
 centriranje (nogomet), u nogometu, je dodavanje lopte s krila u sredinu.

Izvori